August Kirschmann ist der Name folgender Personen:

* August Kirschmann (Mediziner) (1868–1932), deutscher Physiologe und Psychologe 
 August Kirschmann (Politiker) (1896–1967), deutscher Politiker (SPD)